Die Volleyball-Asienmeisterschaften sind vom asiatischen Volleyballverband AVC veranstaltete Turniere zur Ermittlung des Asienmeisters der Frauen und Männer.

Männer

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Frauen

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Weblinks
Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1975